Валерий Карлович Чечелашвили (; род. 17 марта 1961 года, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — грузинский дипломат и политик. Министр финансов Грузии (2005). Посол Грузии в Швейцарии (2005), России (2004—2005), на Украине и в Молдавии (1994—1998). Генеральный секретарь ОЧЭС (2000—2004) и ГУАМ (с 2007).

Биография 
Родился 17 марта 1961 года в Тбилиси. В 1983 году окончил отделение международных экономических отношений факультета международных отношений и международного права Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко. В 1987 году окончил аспирантуру того же университета, защитил диссертацию на тему «Участие Грузии в международных экономических отношениях СССР», получив степень кандидата экономических наук.

С 1987 по 1988 — специалист отдела международных экономических отношений Министерства лёгкой промышленности Грузинской ССР.

С 1988 по 1989 — заместитель начальника отдела международных отношений АО «Грузкурорт».

С 1989 по 1990 — первый секретарь департамента международных экономических отношений Министерства иностранных дел Грузинской ССР.

С 1990 по 1991 — заместитель директора департамента международных экономических отношений Министерства иностранных дел Грузии.

С 1991 по 1992 — первый заместитель директора департамента международных экономических отношений Министерства иностранных дел Грузии.

С 1992 по 1994 — директор департамента международных экономических отношений Министерства иностранных дел Грузии.

С 1994 по 1995 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Грузия на Украине и Молдавии по совместительству.

С 1998 по 2000 — заместитель Министра иностранных дел Грузии.

С 2000 по 2004 — Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества.

С 2004 по 2005 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Грузия в Российской Федерации.

С 02.2005 по 06.2005 — Министр финансов Республики Грузия.

С 07.2005 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Грузия в Швейцарской Конфедерации, Постоянный Представитель Грузии при ООН и в других международных организациях в Женеве.

С 11.2005 — первый заместитель министра иностранных дел Грузии.

С 25 сентября 2006 по 1 января 2016 года — Генеральный секретарь ГУАМ.

В 2016 году вступил в партию .

Личная жизнь 
Супруга — Марина Нефаридзе, в браке с ней имеет троих детей. Владеет английским, русским, украинским и турецким языками.

Награды 
 Орден «За заслуги» I степени (19 августа 2006 года, Украина) — за весомый личный вклад в развитие международного сотрудничества, укрепление авторитета и положительного имиджа Украины в мире, популяризацию её исторических и современных достижений.
 Орден «За заслуги» II степени (29 октября 1998 года, Украина) — за весомый личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Грузией.
 медаль «За вклад в Международные отношения» (Украина, 2002).
 медаль св. Георгия 1-й степени «Честь, Слава, Труд» Международной Академии оценочных технологий и социологий (2002).

Примечания

Литература 
 П. М. Ігнатьєв. Чечелашвілі Валерій // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / Л. В. Губерський (голова). — К. : Знання України, 2004. — Т. 2 : М — Я. — 812 с. — ISBN 966-316-045-4.

Ссылки 
 ГУАМ
 ГУАМ
 Евгений Запорожец. Валерий Чечелашвили: «МЫ ВЫШЛИ ИЗ ОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА». Зеркало недели. 24 мая 1996 года.

Заместители министров иностранных дел
Министры финансов Грузии
Послы Грузии в Молдавии
Послы Грузии в Швейцарии
Послы Грузии в России
Послы Грузии на Украине
Генеральные секретари ГУАМ
Страницы с непроверенными переводами
Генеральные секретари Организации черноморского экономического сотрудничества
Заместители министров Грузии